Alaa el-Din Abdoun – ex cestista egiziano
 Djamel Abdoun – ex calciatore francese naturalizzato algerino